Astvadzadur I
 Astvadzadur II